Chidiebere Nwakali (26 december 1996) is een Nigeriaans voetballer.

Carrière
Nwakali begon met voetballen bij de Shuttle Sports Academy in Nigeria. Tijdens het WK voor spelers onder 17 jaar in 2013 werd hij opgemerkt door scouts van Manchester City. De middenvelder maakte de overstap naar Engeland en tekende voor vier jaar bij The Citizens.

Op 31 januari 2015 werd Nwakali door Manchester City verhuurd aan het Spaanse Málaga. Daar werd hij opgenomen in de selectie van het B-elftal, dat op dat moment uitkwam in de Tercera División. Daarna volgden verhuurperiodes aan Girona in Spanje, de Noorse clubs Start en Sogndal en het Schotse Aberdeen.

Een definitieve doorbraak bij Manchester City bleef ondanks de verschillende verhuurperiodes uit. In de zomer van 2018 stapte Nwakali daarop over naar het Poolse Raków Częstochowa. Na een competitiewedstrijd en een bekerduel vertrok hij vanwege persoonlijke redenen.

Begin 2019 werd bekend dat Nwakari een vierjarig contract heeft getekend bij Kalmar FF. Na een seizoen zegde de club het contract met de Nigeriaan op. Nwakali speelde geen enkel duel voor Kalmar, mede omdat hij werd getroffen door malaria. Nwakali zat acht maanden zonder club en tekende vervolgens bij het Turkse Tuzlaspor.

Statistieken

Erelijst

Nationaal elftal 

Nigeria U17
 Winnaar WK voor spelers onder 17 jaar: 2013

Zie ook 
 Lijst van spelers van Kalmar FF

Nwakari, Chidiebere